

Сошиці — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Сошиці — село в гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства